Voltaire (pseudonyme de François-Marie Arouet) (1694-1778) est un écrivain et philosophe français. Il a donné son nom à de nombreux lieux, institutions et autres :

Pseudonyme 

 Voltaire (1967-), chanteur cubain ;
 Albert-Frédéric Voltaire, poète du .

Toponyme 

 (5676) Voltaire, le nom d'un astéroïde ;
 Voltaire, cratère de Déimos ;
 Voltaire, ville américaine du Dakota du Nord ;
 Ferney-Voltaire, commune française de l'Ain ;
 Voltaire, ancien nom avant 1962 de la commune algérienne d'Aïn Lechiekh ;
 Voltaire, station du métro parisien située place Léon-Blum, anciennement place Voltaire ;
 avenue Voltaire, voie bruxelloise de Schaerbeek ;
 boulevard Voltaire, voie du  de Paris ;
 cité Voltaire, voie publique du  parisien ;
 impasse Voltaire, voie privée du hameau Boileau, dans le quartier d'Auteuil du  de Paris ;
 place Voltaire, place bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean ;
 place Voltaire, place du  de Lyon ;
 place Voltaire, ancien nom de la place Léon-Blum du  parisien ;
 quai Voltaire, quai parisien du  de Paris ;
 rue Voltaire, voie publique du  parisien.
  (homonymie)

Titre 

 Voltaire, film historique américain de John G. Adolfi (1933) ;
 Le Voltaire, journal français fondé en 1878 ;
 Voltaire ou Ce diable d'homme, série télévisée de Marcel Camus (1978) ;
 Voltaire et l'Affaire Calas, téléfilm franco-suisse de Francis Reusser (2007) ;
 Boulevard Voltaire, site d'information (2012).

Navires 
 Voltaire, cuirassé français de la Classe Danton ;
 , croiseur auxiliaire de la Royal Navy.

Autres 
 Voltaire, style de fauteuil ;
 Voltaire, un cheval ;
 Voltaire, un CD-Rom encyclopédique ;
 Réseau Voltaire, association internationale de médias ;
 Programme Voltaire, programme d'échanges linguistiques franco-allemand ;
 Lycée Voltaire, lycée du  de Paris ;
 Promotion Voltaire (1980) de l'École nationale d'administration ;
 Cimetière Voltaire à Suresnes.